Теплогорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Теплогорское сельское поселение — в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Теплогорское сельское поселение — в Горнозаводском районе Пермского края.